Brugarolo ima više značenja:
 Brugarolo, Bergamo
 Brugarolo, Vercelli